Superbus: () — высокомерный, надменный, горделивый, важный. Также может означать:

Superbus — французская поп-панк-группа
Superbus — проект Делфтского технического университета по разработке высокоскоростных электрических автобусов